A Copa Rio de Profissionais de  2000 foi a 10ª edição da Copa Rio, competição organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A  venceu o  e se sagrou, pela primeira vez, campeã do torneio.

Primeira fase

Grupo A 
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||12||6||3||3||0||10||2||+8
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||11||6||3||2||1||11||6||+5
|- align="center" 
!3
|align="left"|  ||10||6||3||1||2||8||6||+2
|- align="center"
!4
|align="left"| ||0||6||0||0||6||2||17||–15
|-

Grupo B
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||16||6||5||1||0||25||3||+22
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||9||6||3||0||3||11||22||–11
|- align="center" 
!3
|align="left"| ||8||6||2||2||2||12||8||+4
|- align="center"
!4
|align="left"|  ||1||6||0||1||5||4||19||–15
|-

Grupo C
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||6||4||1||3||0||6||4||+2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||6||4||1||3||0||5||3||+2
|- align="center" 
!3
|align="left"| ||2||4||0||2||2||5||9||–4
|-

Grupo D
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||7||4||2||1||1||3||2||+1
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||6||4||2||0||2||3||3||+0
|- align="center" 
!3
|align="left"| ||4||4||1||1||2||3||4||–1
|-

Fases Finais 
Em negrito os times classificados.

{{8TeamBracket
| RD1        = Quartas-de-final
| RD2        = Semifinais
| RD3        = Final
| team-width = 180
| score-width= 50

| RD1-seed1 = 1A
| RD1-seed2 = 2B
| RD1-team1 = 
| RD1-team2 = 
| RD1-score1 = 1
| RD1-score2 = 0

| RD1-seed3 = 1B
| RD1-seed4 = 2A
| RD1-team3 = 
| RD1-team4 = 
| RD1-score3 = 0
| RD1-score4 = 1

| RD1-seed5 = 1C
| RD1-seed6 = 2D
| RD1-team5 = 
| RD1-team6 = 
| RD1-score5 = 0
| RD1-score6 = 1

| RD1-seed7 = 1D
| RD1-seed8 = 2C
| RD1-team7 = '''

Ver também
 Copa Rio
 Copa do Brasil de Futebol

Copa Rio (estadual)